ТХХ — многозначная аббревиатура:
 ТХХ — ток холостого хода
 ТХХ — треххлористый хром
 ТХХ — триметилхитозанхлорид
 ТХХ — Товарищество харьковских художников
 Тxx — термоэлектрический вольтметр (обозначение)

См. также 
  — аббревиатура латиницей
  — аббревиатура латиницей